Lill-Laxsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lill-Laxsjön, Jämtland, sjö i Ragunda kommun,  (39,7 ha)
Lill-Laxsjön, Medelpad, sjö i Timrå kommun,  (25,9 ha)
Lill-Laxsjön, Lappland, sjö i Arjeplogs kommun,  (69,5 ha)

Se även
Laxsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn